Green Ridge ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Green Ridge (Maryland)
 Green Ridge (Missouri)
 Green Ridge (Pennsylvania)
 Green Ridge (West Virginia)